Vilém II. Henegavský řečený Smělý ( Willem IV fan Hollân,  Willem IV van Holland,  Guillaume II de Hainaut; 1307 – 26. září 1345, Stavoren) byl poslední hrabě henegavský, holandský a zeelandský z dynastie Avesnes.

Život 
Byl jediným dospělosti se dožívajícím synem hraběte Viléma Henegavského a Johany z Valois, vnučky francouzského krále Filipa III. Ještě za otcova života získal oblast Zeelandu a v mládí se vydal na pouť do Svaté země a také se zúčastnil reconqisty na Pyrenejském poloostrově. Roku 1337, na pokraji stoleté války, zdědil otcův titul a také závazky. Byl vazalem francouzského krále a zároveň císaře Svaté říše římské, se kterým jej pojil i příbuzenský vztah. Ludvík Bavor podporoval ve válečném konfliktu anglického krále Eduarda III. a mladý hrabě se posléze postavil na stranu Anglie. Příměří uzavřené s francouzským králem a udělování výsad četným zástupcům měst mu dovolilo zúčastnit se křížových výprav do Pruska. Po jednom z návratů se snažil potlačit povstání fríských sedláků. Byl zabit šípem v šarvátce s povstalci a pohřben v cisterciáckém klášteře Klaarkamp.

Z manželství s Johanou Brabantskou se narodil pouze syn Vilém, který zemřel ještě v dětství a tak se po Vilémově nečekaném skonu strhl spor o dědictví. Švagr Ludvík Bavor využil svého císařského postavení, prohlásil Vilémovy země za uprázdněné léno spadlé na říši, pominul nároky svých dvou švagrových a přiřkl je své choti Markétě.

Vývod z předků

Odkazy

Poznámky

Reference

Externí odkazy 
 

Muži
Dynastie Avesnes
Holandská hrabata
Henegavská hrabata
Hrabata ze Zeelandu
Osobnosti stoleté války
Křesťané pruské křížové výpravy
Účastníci reconquisty
Poutníci do Jeruzaléma
Padlí v boji
Pohřbení v klášterech v Nizozemsku
Narození v roce 1307
Úmrtí 26. září
Úmrtí v roce 1345